Gabaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Ekaterine Gabaschwili (1851–1938), georgische Schriftstellerin, Autorin von Erzählungen, Miniaturen, Novellen
 Giorgi Gabaschwili (* 1973), georgischer Kulturminister
 Teimuras Besikowitsch Gabaschwili (* 1985), russisch-georgischer Tennisspieler